Шевченко, Аркадий: Шевченко, Аркадий Николаевич (1930—1998) — советский дипломат, перебежчик на Запад.
 Шевченко, Аркадий Тарасович (1961—2002) — советский и российский учёный.